Бух () может означать:

Топоним 
 Бух — коммуна в федеральной земле Форарльберг.
 Бух — коммуна рейн-ланского района в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Бух — коммуна рейн-хунсрюкского района в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Бух — коммуна в федеральной земле Бавария.
 Бух — коммуна в федеральной земле Саксония-Анхальт.
 Бух — район Берлина в составе округа Панков.
 Бух — коммуна в кантоне Шаффхаузен, Швейцария.
 Бух — кратер на видимой стороне Луны.

 Бух-ам-Бухрайн — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бух-ам-Вальд — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бух-ам-Ирхель — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Бух-ам-Эрльбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бух-Гайзельдорф — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Бух-Йенбах — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Персоналии 
 Бух, Арон Фроимович (1923—2006) — российский художник-импрессионист, участник всесоюзных и республиканских выставок.
 Бух, Вальтер (1883—1949) — председатель Высшего партийного суда НСДАП.
 Бух, Герда (1909—1946) — дочь Вальтера Буха и супруга одного из лидеров Третьего рейха Мартина Бормана.
 Бух, Герман Бальтазар (1896—1959) — гауптшарфюрер СС.
 Бух, Ева-Мария (1921—1943) — католическая христианка, антифашист.
 
 Бух, Леопольд фон (1774—1853) — немецкий учёный-геолог.
 Бух, Николай Константинович (1853 — после 1934) — русский революционер-народник.

См. также 
 Буш () — английская и немецкая фамилия